The Edison Awards — набор премий за коммерчески-ориентированные изобретения и инновации, перспективные с точки зрения влияния, рыночной жизнеспособности и финансового успеха. Премия отмечает достижения в создании продукции и сервисов, маркетинге, потребительском дизайне и инновациях. Премия также известна как «Оскар за инновации».

Вручением премий занимающаяся некоммерческая организация «Edison Universe», с декларируемой уставной целью деятельности «поощрение инноваторов». Премии присуждаются только продукции или компаниям (не изобретателям — частным лицам), решение принимается по результатам голосования приглашенных организаторами экспертов и бизнес-деятелей. Премии названы в честь бизнесмена Томаса Эдисона (1847—1931), по утверждению организаторов «символизируют стойкость и превосходство инноваций, персонифицированные личностью Эдисона.»

Методология принятия решений по премиям, по словам организаторов, основана на четырёх базовых критериях: «Концепция, Ценность, Донесение и Влияние.» Первая премия учреждена в 1987 г. Американской маркетинговой ассоциацией, с интересами на стыке маркетинга и общественной деятельности, но затем премии Эдисона как самостоятельное общественное явление, «зажили собственной жизнью», сместив приложение усилий от маркетинга к ускорению запуска в производство рыночно-перспективных изобретений. В 2008 г. стала некоммерческой организацией.

Учебные стипендии организации Edison Universe 
Часть рекламных сборов от освещения процесса номинирования и церемонии награждений расходуется на учебные стипендии, некоммерческую программу, фокусирующуюся на росте популярности инновационной деятельности среди молодежи через насыщение учебных планов и программ информацией об изобретательстве. Кроме того, организация систематически организует встречи победителей и лауреатов премий со студентами для менторства и расширения возможностей для преддипломной практики.

Номинации 
В 2018 г. премии Эдисона вручались в номинациях:

 Прикладные технологии
 Атлетика, спорт и туризм
 Потребительская электроника и информационные технологии
 Потребительские товары
 Энергия и устойчивое развитие
 Здоровье и веллнесс
 Промышленный дизайн
 Инновационные сервисы
 Обустройство жилых, рабочих и учебных пространств
 Массовая информация, визуальные коммуникации и развлечения
 Медицина/стоматология
 Наука
 Общественные инновации
 Космические инновации
 Перевозки и логистика

Среди лауреатов премии 
Прошлые получатели премии за личные достижения:

 2019 — Вирджиния Рометти — IBM
 2018 — Мэрилин Хьюсон — Lockheed Martin
 2017 — Джефф Иммельт — General Electric
 2017 — Астро Тэллер — X
 2016 — Джон Чемберс — Cisco Systems, Inc.
 2015 — Клэйтон Кристенсен — Harvard Business School
 2015 — Роберт Луц — General Motors Company
 2014 — Ян Юаньцин — Lenovo
 2014 — Илон Маск — Tesla, SpaceX
 2013 — Пол Якобс — Qualcomm
 2012 — Крис Андерсен — TED
 2012 — Стив Джобс — Apple, Inc.
 2011 — Джон Хендрикс — Discovery Communications
 2011 — Алан Малалли — Ford Motor Company

Примечания

Ссылки 
 Official Edison Awards website

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1987 году
Научные награды
Премии США